Стрнадова () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стрнадова, Андреа (род. 1972) — чешская теннисистка.
 Стрнадова, Мартина (род. 1990) — чешская кёрлингистка.

См. также 
 Стрнад